Now:

 Now (альбом Anna Abreu)
 Now (альбом Аструд Жільберто)
 Now (альбом Bibi Zhou)
 Now (альбом Кари Джонс)
 Now (альбом The Dubliners)
 Now (альбом Fireflight)
 Now (альбом Girugamesh)
 Now (альбом Jade Warrior)
 Now (альбом Джесіки Ендрюс)
 Now (альбом Maxwell)
 Now (альбом Mucky Pup)
 Now (альбом MYMP)
 Now (альбом The New Seekers)
 Now (альбом Патріси Рашен)
 Now (альбом Пітера Фремптона)
 Now (альбом Пола Роджерса)
 Now (альбом Стіва Роуча)
 Now (альбом Ten Years After)
 Now (альбом The Tubes)
 Now (альбом Шанайї Твейн)

Див. також 

 Сьогодні
 Сегодня